Erik von Schweden ist der Name folgender Personen:

 Erik VIII. (~ 945 – ~ 995), König der Svear und dänischer König
 Erik IX. (~ 1120–1160), König und Schutzheiliger von Schweden
 Erik X. (1180–1216), König von Schweden
 Erik XI. (1216–1250), König von Schweden
 Erik XII. (1339–1359), König von Schweden und Herr von Schonen
 Erik XIII. von Schweden (~1382–1459), König der Kalmarer Union, siehe Erik VII. (Dänemark)
 Erik XIV. (1533–1577), König von Schweden
 Erik Gustaf von Schweden (1889–1918), Prinz von Schweden und Norwegen, Herzog von Västmanland, Sohn von König Gustav V.

Siehe auch:
 Erik Magnusson (1282–1318), schwedischer Herzog, Sohn von König Magnus I.